La FIBA Europe Champions Cup 2002-2003 est la  édition de la troisième compétition européenne de clubs dans la hiérarchie du basket-ball européen.

Équipes participantes

Format de la compétition 
 64 équipes de pays affiliés à la FIBA Europe participent à un tour régional de qualification. Elles sont réparties en trois conférences (Nord, Sud et Ouest) en fonction de leur localisation. Les équipes sont ensuite réparties dans des groupes où elles s'affrontent en matches aller-retour. Le classement est déterminé sur le nombre de victoires. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs équipes, elles sont départagées selon les critères suivants :
nombre de victoires en face à face entre les équipes ;
panier-average entre les équipes ;
panier-average dans le groupe. 
 Les deux premiers de chaque groupe et certains troisièmes de groupe sont qualifiés pour la phase finale. Auparavant, les vainqueurs de chaque groupe des conférences Norf et Sud disputent un Final Four afin de désigner le titre symbolique de champion de Conférence.
 Les 24 équipes qualifiées pour la phase finale sont réparties en six groupes de quatre équipes. Les vainqueurs de chaque groupe, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, sont qualifiées pour les quarts de finale en match aller-retour. 
 Les vainqueurs disputent le Final Four, dans un lieu prédéterminé. Le vainqueur de la compétition obtient une wild card afin de participer à la FIBA Europe League 2003-2004.

Conférence Nord 
Le tournoi a lieu du 1er octobre 2002 au 5 novembre 2002.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Final four

Conférence Sud 
Le tournoi a lieu du 1er octobre 2002 au 5 novembre 2002.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Final four

Conférence Ouest 
Le tournoi a lieu du 1er octobre 2002 au 5 novembre 2002.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Phase finale 
Le tournoi a lieu du 2 février 2003 au 25 mars 2003.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Quarts de finale 
Les quarts de finale se disputent en deux confrontations, au meilleur des scores cumulés. Les matches aller se disputent le 8 avril, les matches retour le 15 avril.

Final four

Références 

2003
Basket-ball M3
Europe M3